Венгер (Уэнгер, ) — фамилия.

Известные носители 
 Венгер, Александр Леонидович (род. 1949) — российский психолог, профессор МГППУ.
 Катаева-Венгер, Александра Абрамовна (урождённая Венгер; 1923—2004) — советский, российский и израильский психолог, детский дефектолог, публицист; невестка Марии Терентьевой-Катаевой.
 Венгер, Антуан (1919—2009) — французский католический священник, учёный, церковный историк и журналист. 
 Венгер, Арсен (род. 1949) — французский футбольный тренер.
 Венгер, Виталий Константинович (1928—2016) — советский и российский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Венгер, Джон (Яков; 1887—1976) — сценограф, живописец и график.
 Венгер, Евгений Владимирович (род. 1965) — украинский футбольный арбитр.
 Венгер, Константин Степанович (1921—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Венгер, Леонид Абрамович (1925—1992) — советский и российский психолог.
 Венгер, Ливио (род. 1993) — швейцарский конькобежец.
 Венгер, Пирс (род. 1972) — британский продюсер.
 Уэнгер, Эндрю (род. 1990) — американский футболист.

См. также 
 Wenger — одна из двух компаний, производящих швейцарские армейские ножи.